Кілієнь () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Короєшть.
 Кілієнь () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Адміністративно підпорядковується місту Сфинту-Георге.